Christoph Schubert (né le  à Munich en Bavière en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière au EV Landshut en Oberliga. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en . En 2002, il part en Amérique du Nord. Il est assigné aux Senators de Binghamton de la Ligue américaine de hockey. En  2005, il débute dans la LNH avec les Sens.

Il évolue avec les Sénateurs jusqu'en 2008-2009 avant de se voir être réclamé au ballotage par les Thrashers d'Atlanta à l'aube de la saison suivante.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 										
|1999-2000||EV Landshut || Oberliga ||55||7||5||12||68|| -|| -|| -|| -|| -
|-						
|2000-2001 ||München Barons ||DEL || 55|| 6||3||9||80||10||0||2||2||27
|-
|2001-2002 ||München Barons ||DEL || 50|| 5||11|| 16||125 ||9||3||4||7||32
|-
|2002-2003 ||Senators de Binghamton ||LAH ||70||2||8||10||102||8||0||1||1||2
|-
|2003-2004||Senators de Binghamton ||LAH ||70||2 ||10||12 ||69||1 ||0||0||0||0
|-
|2004-2005||Senators de Binghamton||LAH||76||10||22||32 ||110||6||2 ||2||4||20
|-
|2005-2006||Sénateurs d'Ottawa||LNH||56||4||6||10||48||7||0||1||1||4
|-
|2006-2007||Sénateurs d'Ottawa ||LNH||80||8||17||25||56||20||0||1||1||22
|-
|2007-2008||Sénateurs d'Ottawa ||LNH||82||8||16||24||64||4||0||0||0||8 
|-
|2008-2009 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||50 ||3 ||3 ||6 ||26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||47 ||2 ||5 ||7 ||69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Frölunda HC || Elitserien || 23|| 0|| 4|| 4|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Hamburg Freezers ||DEL || 26|| 3|| 14|| 17|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Hamburg Freezers ||DEL || 39|| 3|| 19|| 22|| 71|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2012-2013 || Hamburg Freezers ||DEL || 39|| 5|| 16|| 21|| 76|| 6|| 0|| 2|| 2|| 18
|-
| 2013-2014|| Hamburg Freezers || DEL || 32||1 ||4 ||5 ||72 ||12 ||1 ||3 || 4||6 
|-
| 2014-2015|| Hamburg Freezers || DEL || 48 || 5 || 18 || 23 || 82 || 7 || 0 || 1 || 1 || 35
|-
| 2015-2016|| Hamburg Freezers || DEL || 39 || 6 || 9 || 15 || 78 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Hamburg Crocodiles || Oberliga || 41 || 12 || 65 || 77 || 142 || 4 || 1 || 6 || 7 || 16 
|-
| 2017-2018 || Hamburg Crocodiles || Oberliga || 18 || 3 || 19 || 22 || 75 || -|| -|| -|| -|| -

|315 ||25 ||47 ||72 ||263 ||31||0||2||2||34

Au niveau international 

|-
|2000 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 2 || 2 || 4 || 12 || align="left"|Septième place
|-
|2001 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 10 || align="left"|Deuxième place de la division 1 groupe B
|-
|2001 || align="left"|Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|Première place de la qualification finale groupe A
|-
|2001 || align="left"|Championnat du monde || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|Huitième place
|-
|2002 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 4 || 4 || 1 || 5 || 8 || align="left"|Première place de la division 1 groupe B
|-
|2002 || align="left"|Jeux olympiques || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || align="left"|Huitième place
|-
|2002 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 8 || align="left"|Huitième place
|-
|2004 || align="left"|Coupe du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left"|Défaite en quarts de finale
|-
|2005 || align="left"|Championnat du monde || 3 || 0 || 4 || 4 || 6 || align="left"|Quinzième place
|-
|2006 || align="left"|Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|Dixième place
|-
|2008 || align="left"|Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 12 || align="left"|Dixième place
|-
|2009 || align="left"|Championnat du monde || 4 || 2 || 0 || 2 || 6 || align="left"|Quinzième place
|-
|2012 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 2 || 3 || 2 || align="left"|Douzième place

Références

Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des München Barons
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Hamburg Freezers
Naissance en février 1982
Naissance à Munich